Vojak kan syfta på följande platser:

Vojak, Rijeka – ett lokalnämndsområde och stadsdel i Rijeka i Kroatien.
Vojak, Učka – en bergstopp på berget Učka i Kroatien.